Leyland ist der Name von

 Leyland (Lancashire), Ort in Lancashire

 Leyland Line, britische Reederei mit Hauptsitz in Liverpool
 Leyland Motors, britischer Fahrzeughersteller
 British Leyland Motor Corporation (British Leyland, BLMC), Automobilhersteller
 Leyland DAF, britischer Nutzfahrzeughersteller
 Ashok Leyland, indischer Nutzfahrzeughersteller
 Leyland Authi, spanischer Automobilhersteller
 Leyland Kenya Limited, Automobil- und Nutzfahrzeughersteller, siehe Kenya Vehicle Manufacturers
Ley-Land, Titel eines Buches von Heinz-Wilhelm Brandenburger und eines Dokumentarfilms von Hans-Rüdiger Minow

Personen:
 Mike Leyland (1941–2009), australischer Filmemacher
 Paul Leyland, britischer Zahlentheoretiker
 Winston Leyland (* 1940), US-amerikanischer Autor, Verleger und Herausgeber 

Pflanzen:
 Leyland-Zypresse, eine Hybrid-Zypresse

Mathematik:
 Leylandsche Zahl, spezielle Zahlen der Form